Натуральне число 1063
 1063 рік до нашої ери
 1063 рік нашої ери